Flatschach ist der Name folgender Orte:

 Flatschach, Gemeinde im Bezirk Murtal, Steiermark
 Flatschach (Gemeinde Glanegg), Ortschaft der Gemeinde Glanegg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Flatschach (Gemeinde Himmelberg), Ortschaft der Gemeinde Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Flatschach ist auch der ursprüngliche Name von St. Ruprecht, dem 11. Bezirk der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee